Barići (Višnjan), plaats in Kroatië
 Barići (Teslić), plaats in Bosnië en Herzegovina